Мелово́е — название населённых пунктов:

Россия 
 Меловое — село в Ракитянском районе Белгородской области.
 Меловое — деревня в Клетнянском районе Брянской области.
 Меловое — село в Комаричском районе Брянской области, упразднён в 1981 г.
 Меловое — посёлок в Погарском районе Брянской области.
 Меловое — бывший посёлок, в 2008 году включен в состав пгт. Нижний Кисляй Бутурлиновского района Воронежской области.
 Меловое — село в Дмитриевском районе Курской области.
 Меловое — село, удалённое из реестра приблизительно в 1980-х годах, которое находилось в Черноморском районе Крыма.
 Меловое — село, включённое в состав села Цветочного в Белогорском районе Крыма.
 Меловое — село в Хотынецком районе Орловской области.
 Меловое — село в Красноармейском районе Саратовской области.
 Меловое — село в Озинском районе Саратовской области.

Украина 
 Меловое — посёлок городского типа в Меловском районе Луганской области.
 Меловое — село в Великобурлукском районе Харьковской области.
 Мыловое (Меловое) — село в Бериславском районе Херсонской области.

См. также 
 Новомеловое
 Старомеловое
 Меловая